Girardi – famiglia patrizia veneziana
 Alexander Girardi (1850-1918) – tenore austriaco
 Angelo Girardi (1949) – musicista, bassista e chitarrista italiano
 Antonio Girardi (1895-...) – calciatore italiano
 Antonio Girardi (1963) – giocatore di biliardo italiano
 Carlo Girardi (1892-...) – calciatore italiano
 Dan Girardi, propr. Daniel Girardi (1984) – hockeista su ghiaccio canadese 
 Giulio Girardi (1926) – presbitero, teologo, filosofo e docente universitario italiano
 Graziano Girardi (1940) – politico italiano
 Guglielmo Girardi o Giraldi (fl. XV secolo) – miniatore italiano del Rinascimento
 Guido Girardi (1903-1960) – politico e avvocato italiano
 Maffeo Girardi (1406-1492) – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Michele Girardi (1954) – musicologo italiano
 Oscar Girardi (1970) – arbitro di calcio italiano
 Sergio Girardi (1946) – ex calciatore italiano
 Ulrico Girardi (1930-1986) – bobbista italiano
 Vittorino Girardi (1938) – vescovo cattolico italiano
 Walter Girardi (1976) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino italiano

Pagine correlate 
Gilardi
Giraldi